Епархия Сан-Франсиско-де-Макориса () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Сан-Франсиско-де-Макорис, Доминиканская Республика. Епархия Сан-Франсиско-де-Макориса входит в митрополию Сантьяго-де-лос-Кабальероса. Кафедральным собором епархии Сан-Франсиско-де-Макориса является церковь Святой Анны в городе Сан-Франсиско-де-Макорис.

История 
16 января 1978 года Римский папа Павел VI издал буллу «Studiosi instar», которой учредил епархию Сан-Франсиско-де-Макориса, выделив её из епархии Ла-Веги и епархии Сантьяго-де-лос-Кабальероса (сегодня — архиепархия Сантьяго-де-лос-Кабальероса). Первоначально епархия Сан-Франсиско-де-Макориса являлась суффраганной по отношению к архиепархии Санто-Доминго.

14 февраля 1994 года епархия Сан-Франсиско-де-Макориса вошла в состав церковной провинции Сантьяго-де-лос-Кабальероса.

Ординарии епархии 
 епископ Николас де Хесус Лопес Родригес (16.01.1978 — 15.11.1981) — назначен архиепископом Санто-Доминго;
 епископ Jesús María de Jesús Moya (20.04.1984 — 31.05.2012);
 епископ Fausto Ramón Mejía Vallejo (31.05.2012 — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2010 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 79,5% от общего числа населения епархии.

|-
| 1980 || 381.300 || 410.000 || 93,0 || 27 || 8 || 19 || 14.122 || 1 || 21 || 47 || 16
|-
| 1990 || 485.000 || 510.817 || 94,9 || 27 || 14 || 13 || 17.962 || 9 || 15 || 33 || 21
|-
| 1999 || 570.000 || 641.000 || 88,9 || 36 || 22 || 14 || 15.833 || 36 || 14 || 60 || 29
|-
| 2000 || 580.000 || 650.000 || 89,2 || 44 || 25 || 19 || 13.181 || 41 || 19 || 62 || 29
|-
| 2001 || 590.000 || 670.000 || 88,1 || 48 || 33 || 15 || 12.291 || 41 || 15 || 63 || 38
|-
| 2002 || 500.095 || 600.000 || 83,3 || 51 || 32 || 19 || 9.805 || 48 || 19 || 62 || 40
|-
| 2003 || 500.095 || 600.000 || 83,3 || 54 || 35 || 19 || 9.261 || 72 || 19 || 63 || 70
|-
| 2004 || 500.100 || 650.000 || 76,9 || 54 || 35 || 19 || 9.261 || 72 || 19 || 63 || 42
|-
| 2010 || 591.000 || 743.000 || 79,5 || 67 || 48 || 19 || 8.820 || 82 || 19 || 56 || 48
|}

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Directorio Católico Dominicano, VIII ed., 2001 
 Булла Aptiora in dies, AAS 70 (1978), стр. 236

Ссылки 
 Информация 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Доминиканской Республики